Вара́ждин (, , , ) — город на северо-западе Хорватии. Расположен в 81 км к северу от Загреба, на реке Драва. Административный центр Вараждинской жупании. По данным на 2011 год население города составляет 47 055 человек; по данным на 2001 год оно насчитывало 49 075 человек.

История 

Археологические раскопки доказывают, что поселение существовало здесь ещё во времена римлян. Первое письменное упоминание о городе относится к 1181 году. В 1209 году хорватско-венгерский король Андраш II дает Вараждину — первому городу в Хорватии — грамоту вольного королевского города.

В 1756—1776 гг. при императрице Марии-Терезии служил главным городом Хорватии. В это время строятся многочисленные дворцы, сохранившиеся до сих пор и дающие право городу называться «музеем барокко под открытым небом». В 1776 году город в страшном пожаре сгорел практически дотла. Столица была перенесена в Загреб.

Экономика 
В настоящее время Вараждин — крупный культурный и промышленный центр Хорватии. Здесь расположен крупный молокозавод «Виндия», известная текстильная фабрика «Вартекс», давшая название и футбольной команде первой лиги «Вартекс».

Культура 
Вараждин известен своими «вечерами музыки барокко», собирающими исполнителей и слушателей из многих стран. Концерты проходят в старинных церквах и замках города. Одним из самых известных ежегодных событий, привлекающих тысячи туристов, является «Шпанцирфест» (Špancirfest) — фестиваль уличных артистов.

В большинстве переводов оперетты (кроме венгерского) Имре Кальмана «Марица» уроженцем Вараждина был один из персонажей — барон Коломан Зупан, а самый известный дуэт оперетты так и называется «Поедем в Вараздин».

Достопримечательности 
 Вараждинский замок XIV—XVI вв., до 1925 года находился во владении магнатского рода Эрдёди
 Католический Вараждинский собор выстроен в XVII веке на средства Драшковичей
 Православная церковь Георгия Победоносца (1884)
 В 40 километрах от города внушительный неоготический замок Тракошчан.
 Пещера Виндия

Города-побратимы 
  Бад-Радкерсбург, Австрия
  Осер, Франция
  Равенсбург, Германия
  Кобленц, Германия
  Залаэгерсег, Венгрия
  Монтале, Италия
  Куманово, Северная Македония
  Трнава, Словакия
  Птуй, Словения

См. также 
 Вараждинский Апостол

Примечания

Ссылки 
 
 Городской музей Вараждина

Населённые пункты Вараждинской жупании
Бывшие столицы